Patriarchaalkruis (Maastricht)
 Patriarchaalkruis (Vaticaan)